Vorontsov (masculin ; ) ou Vorontsova (féminin ; ).

Patronyme 

 , célèbre famille de la noblesse russe ;
 Mikhaïl Illarionovitch Vorontsov (1714-1767) ;
  (1739-1792) ;
 Alexandre Romanovitch Vorontsov (1741-1805) ;
 Semion Romanovitch Vorontsov (1744-1832) ;
 Catherine Romanovna Vorontsova-Dachkova (1743-1810) ;
 Mikhaïl Semionovitch Vorontsov (1782-1856) ;
 Illarion Ivanovitch Vorontsov-Dachkov (1837-1916), comte, chef militaire et homme d'État russe, il fut membre du Conseil d'État de l'Empire russe (1881), il prit part à la Première Guerre mondiale, il fut l'un des plus grands propriétaires terriens de la Russie ;
 Boris Vorontsov-Veliaminov (1904–1994), astrophysicien russe ;
 Iouli Mikhaïlovitch Vorontsov (1929-2007), diplomate russe ;
 Ivan Illarionovitch Vorontsov (1719-1786), sénateur, chambellan par intérim, président du Collège patrimonial de Moscou.

Architecture 
 
 Phare Vorontsov.

Autres
 'Comtesse Woronzow', cultivar de rosier.

Notes 

Patronyme russe